Chassaing ist eine Bezeichnung aus dem Französischen. Sie wird auf das nordokzitanische „Chassan“, ein Wort für Eiche, zurückgeführt. Als Familienname ist sie vor allem in der Auvergne verbreitet. U. a. tragen folgende Personen diesen Namen:

 Augustin Jean-Baptiste François Chassaing (1830–1892), ein französischer Paläograph (Schriftkundler) und Archivar
 Bruno Chassaing (1590–1669), ein Okzitanien geborener Franziskanerbruder und Theologe
 Élise Chassaing (* 1979), französische Fernsehmoderatorin
 Eugène Chassaing (1876–1968), französischer Politiker und Abgeordneter
 Juan Chassaing (1839–1864), argentinischer Schriftsteller